The Vanishing - Scomparsa (The Vanishing) – film del 1993 diretto da George Sluizer
 The Vanishing - Il mistero del faro (The Vanishing) – film del 2018 diretto da Kristoffer Nyholm